Jméno a příjmení Jiří Hrdina má více nositelů:

 Jiří Hrdina (lední hokejista) (* 1958) – český lední hokejista, ve vrcholovém hokeji aktivní 1977–1992
 Jiří Hrdina (recesista) (* 1952) – „geniální guvernér“ Balbínovy poetické strany a majitel Balbínovy poetické hospůdky v Praze na Vinohradech